Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lOlympique lyonnais nelle competizioni ufficiali della stagione 2015-2016.

Stagione

Maglie e sponsor 
Lo sponsor tecnico per la stagione 2015-2016 è Adidas, mentre lo sponsor ufficiale è Hyundai Motor Company. La prima maglia è bianca con strisce orizzontali blu, calzoncini e calzettoni bianchi con motivi rossi e blu. La seconda maglia è rossa con motivi blu, calzoncini e calzettoni rossi con motivi blu.

Rosa

Calciomercato

Sessione estiva (dal 09/06 al 31/08)

Sessione invernale (dal 02/01 al 01/02)

Risultati

Ligue 1

Girone d'andata

Girone di ritorno

Coupe de France

Fase a eliminazione diretta

Coupe de la Ligue

Fase a eliminazione diretta

Champions League

Fase a gironi

Trophée des champions

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Statistiche dei giocatori

Note

Collegamenti esterni 
 

2015-2016